Holdrio bezeichnet:
 einen leichtlebigen Menschen, siehe Holdrio (Person);
 ein alkoholhaltiges Heißgetränk in der Deutschschweiz, siehe Holdrio (Getränk);
 einen Freudenruf, siehe Holdrio (Ausruf).